A Baba cápa nagy műsora (angol cím: Baby Shark's Big Show!, koreai cím: 아기상어: 올리와 윌리엄) 2020-tól vetített amerikai-dél-koreai flash animációs oktatósorozat, amelyet Nickelodeon Animation Studio alkotott, Pinkfong Baby Shark című dala alapján. 

Amerikában
2020. december 11-én mutatta be a Nickelodeon. Dél-Koreában 2020. december 25-én mutatta be az EBS 1. Magyarországon a Nick Jr. mutatta be 2021. október 18-án.

Ismertető 
A sorozat Baba cápa és családja kalandjait mutatja be.

Szereplők

Főszereplők

Mellékszereplők

Epizódok

Gyártás 
2020. június 7-én a Olan Rogers hivatalos Instagram-fiókjukon bejelentették a sorozatot. 2020. június 25-én a Nickelodeon is bejelentette a sorozatot.

Jegyzetek

További információk 

2020-ban bemutatott amerikai televíziós sorozatok
2020-ban bemutatott dél-koreai televíziós sorozatok
Amerikai flash animációs sorozatok
Dél-koreai animációs sorozatok
Televíziós oktató sorozatok
A Nickelodeon saját gyártású műsorai